Le terme Maras peut désigner :

 Maras, rongeur de la famille des Caviidé ;
 Maras, un village au Pérou près de Cuzco ;
 Maraş, un ancien nom de la ville Kahramanmaraş, en Turquie ;
 Salepi Maraş, un type de salep - boisson lactée - originaire de la région de Kahramanmaraş ;
 Maras, des gangs formés dans les années 1980 aux États-Unis par des immigrés provenant d'Amérique centrale.

Patronymes 
 Claude Julien Maras (1764-1831), député d'Eure-et-Loir.
 Vlásios Máras, un gymnaste grec

Homonymie de patronyme